

Артишта — село, Біловський округ, Кемеровська область
 Артишта — селище, Краснобродський міський округ, Кемеровська область